OMX Stockholm 30 (OMXS30) — ключевой фондовый индекс Швеции. Включает в себя 30 крупнейших по капитализации компаний, чьи акции торгуются на Стокгольмской фондовой бирже.

Компоненты индекса 
В индекс входят следующие акции (по состоянию на 27 июня 2016 года):

См. также 
 OMX Stockholm PI

Ссылки 
 Информация об индексе на официальном сайте биржи

Европейские фондовые индексы
Экономика Швеции